Symptom of thisease é uma compilação da editora portuguesa Thisco.

Alinhamento 
 Samuel Jerónimo (aka Bio) The distant images of the abstract light
 Cria Cuervos Forêt, forêt, des yeux fourmillent
 The Beautiful Schizophonic Her heart is a room full of drones
 The Beautiful Schizophonic Soul scanner
 The Beautiful Schizophonic Girl in ecstatic peace

Créditos 
 Produção executiva: Luís van Seixas
 Masterização: Luís van Seixas
 Design: Paulo Romão Brás
 Capa/Fotografia: Jorge Mantas

Ligações externas 
 
 
 

Álbuns de Samuel Jerónimo